Sainte Olive désigne plusieurs saintes chrétiennes :

 Olive de Brescia († vers 138), martyre à Brescia ; fêtée localement le 5 mars.
 Olive de Palerme (v. 448-463), vierge et martyre, vénérée à Palerme en Sicile ; fêtée localement le 10 juin. 
 Olive d'Anagni († 492), moniale bénédictine à Anagni dans le Latium ; fêtée le 3 juin.
Olive d'Hauteville (Xe siècle), disciple de Saint-Berthauld à Chaumont-Porcien ; fêtée localement le lundi de Pentecôte.

Références